Eustachiusz – imię męskie
 Eustachiusz – anatom włoski
 Eustachy Rzymski – święty katolicki i prawosławny
 Trąbka Eustachiusza, inaczej przewód Eustachiusza